Воскресе́нский — русская семинаристская фамилия и топоним. Происходят от праздника Воскресения.

Носители фамилии 
 
 Воскресенский, Алексей Сергеевич (в монашестве Сергий; 1835—1906) — епископ Русской православной церкви.
 Воскресенский, Афанасий Григорьевич (в монашестве Афанасий; ок. 1790—1855) — архимандрит Русской православной церкви, Московского Высокопетровского монастыря.
 
 Воскресенский, Аполлинарий Константинович (1865—1915) — артист балета.
 Воскресенский, Василий Григорьевич (1888—1951) — русский военный, театральный деятель, антрепренёр.
 Воскресенский, Виталий Григорьевич (1909—1992) — советский военачальник, генерал-лейтенант артиллерии (1958).
 
 Воскресенский, Всеволод Леонидович (1916—1987) — советский архитектор, автор проекта Московского ипподрома.
 Воскресенский, Вячеслав Константинович (род. 1948) — советский и российский актёр театра и кино.
 Воскресенский, Георгий Алексеевич (род. 1932) — советский и российский адвокат, Заслуженный юрист РСФСР.
 
 
 Воскресенский, Иван Никанорович (1862—1943) — учёный-кораблестроитель, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, генерал-лейтенант.
 Воскресенский, Игорь Николаевич (род. 1945) — советский и российский архитектор, заслуженный архитектор России.
 Иларион (Воскресенский) (1803—1854) — архимандрит РПЦ; педагог, ректор Архангельской духовной семинарии.
 
 Воскресенский, Леонид Александрович (1913—1965) — видный деятель ракетно-космической промышленности, Герой Социалистического Труда.
 
 
 Воскресенский, Павел Иванович (1894—1972) — советский военный деятель, участник Первой мировой войны, Гражданской войны в России и Великой Отечественной войны, гвардии генерал-майор.
 Воскресенский, Пётр Герасимович (1793—1853) — действительный статский советник, доктор медицины.
 
 Воскресенский, Станислав Сергеевич (род. 1976) — российский политик, губернатор Ивановской области.
 Воскресенский, Фёдор Петрович (род. 1977) — российский музыкант, лидер рок-группы «Тинтал», актёр.
 Воскресенский, Флегонт Флегонтович (1859—1926) — архитектор.
 Воскресенский, Эрнст Владимирович (1938—2000) — архитектор, заслуженный деятель искусств Республики Карелия.
 Воскресенский, Юрий Валерьевич (род. 1977) — белорусский политик.

Населённые пункты 
 Воскресенский — посёлок в Карачевском районе Брянской области.
 Воскресенский — посёлок в Комаричском районе Брянской области.
 Воскресенский — посёлок в Таловском районе Воронежской области.
 Воскресенский — хутор, Приморский сельский округ, Муниципального образования город-курорт Анапа Краснодарского края.
 Воскресенский — хутор в Волжском районе Марий Эл.
 Воскресенский — посёлок в Коченёвском районе Новосибирской области, упразднён в 1968 г.
 Воскресенский — посёлок в Болховском районе Орловской области.
 Воскресенский — посёлок в Дмитровском районе Орловской области.
 Воскресенский — посёлок в Залегощенском районе Орловской области.
 Воскресенский — посёлок в Кромском районе Орловской области.
 Воскресенский — посёлок в Кайбицком районе Татарстана.

Культура 

 Воскресенский — российский детективный сериал 2021 года.

См. также 
  — фамилия

 Топонимы
 
 
 
 
 
 

 Прочее
 Воскресенский канал
 
 
 
 Воскресенский (лунный кратер)

Примечания